Het ATP-toernooi van Zagreb (officieel het PBZ Zagreb Indoors) van 2011 vond plaats van 31 januari tot en met 6 februari 2011 in de Kroatische hoofdstad Zagreb. Het toernooi werd gespeeld op hardcourtbanen in het Dom Sportova.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Zagreb
ATP-toernooi van Zagreb